Федоре́нко — распространённая украинская фамилия, происходящая от имени Фёдор.

Фамилия 
 Федоренко, Аким Иванович (1901—1995) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Запорожского обкома КП(б)У.
 Федоренко, Анастасия Сергеевна (1987—2022) — украинский фотограф и писатель.
 Федоренко, Анатолий Людвигович (род. 1963) — советский борец классического стиля.
 
 Федоренко, Ариадна Никифоровна (1922—1993) — советский звукооператор.
 Федоренко, Валерий Иванович (1951—2006) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор и совладелец компании «Хлебный дом».
 
 Федоренко, Виктор Павлович (1910 — ?) — советский партийный деятель, 2-й секретарь Сумского обкома КПУ.
 Федоренко, Владимир Ильич (род. 1974) — украинский политический деятель, председатель Житомирского областного совета.
 Федоренко, Владимир Кузьмич (род. 1947) — советский футболист.
 Федоренко, Вячеслав Филиппович (род. 1951) — российский учёный, специалист в области механизации сельского хозяйства.
 Федоренко, Георгий Семёнович (1906 — 1969) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.
 
 
 Федоренко, Кузьма Антонович — советский генерал-лейтенант
 Федоренко, Лидия Прокофьевна (1912—1995) — советский и российский педагог и методист, профессор.
 Федоренко, Любовь Петровна (род. 1949) — украинский политик.
 Федоренко, Мария Яковлевна (1913—1992) — звеньевая, Герой Социалистического Труда.
 Федоренко, Наталья Ивановна (род. 1961) — советская гребчиха, четырёхкратная чемпионка мира.
 
 
 Федоренко, Пётр Иванович (1781—1852) — русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года.
 Федоренко, Радий Петрович (1930—2009) — математик, специалист по вычислительным методам в физике и задачам оптимизации.
 Федоренко, Светлана Васильевна (1972—2009) — женщина-авиатор, абсолютная чемпионка Европы по самолётному спорту.
 Федоренко, Степан Алексеевич (1908—1972) — Герой Советского Союза.
 
 Федоренко, Яков Николаевич (1896—1947) — советский военачальник, маршал бронетанковых войск.

Топоним 
 Федоренко — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.

См. также

Примечания